A La Liga 1996–1997-es szezonja volt a bajnokság 66. kiírása. Ez volt az utolsó szezon, amelyben 22 csapat vett részt, a következő idénytől kezdődően 20-ra csökkent az indulók száma. Ez a lebonyolítási rendszer van azóta is használatban. A csökkentés érdekében az utolsó négy helyezett automatikusan kiesett, míg a 18. helyezett Rayo Vallecano osztályozót játszott. Később a Rayo is búcsúzni kényszerült az élvonaltól, miután idegenben lőtt góllal vereséget szenvedett az RCD Mallorca csapatától.

A szezon 1996. augusztus 31-én kezdődött és 1997. június 23-án ért véget. A bajnok a Real Madrid CF lett, 92 ponttal, ami a klub történetének 2. legjobb teljesítménye. A másodosztályba az utolsó öt helyezett csapat esett ki.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozó

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1